Línea 1 puede referirse a:

Argentina 
 Línea 1 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 1 de Comodoro Rivadavia.
 Línea 1 de Paraná.
 Línea 1 de colectivos de Santa Fe.
 Línea 1 de colectivos de Santa Rosa.
 Línea 1 de colectivos de San Antonio Oeste.

Brasil 
 Línea 1 del metropolitano de São Paulo.

Chile 
 Línea 1 del Metro de Santiago.

Colombia 
 Línea 1 del Metroplús, Medellín.

Egipto 
 Línea 1 del Metro de El Cairo.

España

Ferrocarriles 
Línea 1 de Servicios Ferroviarios de Mallorca.
 Línea 1 del Metro de Barcelona.
 Línea 1 de MetroBilbao.
 Línea 1 del Metropolitano de Granada.
 Línea 1 del Metro de Madrid.
 Línea 1 del Metro de Málaga.
 Línea 1 del Metro de Palma de Mallorca.
 Línea 1 del Metro de Sevilla.
 Línea 1 de MetroValencia.
 Línea 1 del Metro Ligero de Madrid.
 Línea 1 del Tram Castelló.
 Línea 1 del Tranvía de Parla.
 Línea 1 del Tranvía de Tenerife.
 Línea 1 del Tranvía de Zaragoza.
 Línea 1 del TRAM Metropolitano de Alicante.

Autobuses 
 Línea 1 del Servicio Urbano de Algeciras.
 Línea 1 de autobús urbano de Almería.
 Línea 1 de autobús urbano de Granada.
 Línea 1 de la EMT Málaga.
 Línea 1 de la EMT de Madrid.
 Línea 1 de la EMT Valencia.
 Línea 1 del autobús urbano de Parla.
 Línea 1 del autobús urbano de Getafe.
 Línea 1 del autobús urbano de Móstoles.
 Línea 1 del autobús urbano de Morata de Tajuña.
 Línea 1 del autobús urbano de Alcorcón.
 Línea 1 del autobús urbano de Rivas-Vaciamadrid.
 Línea 1 del autobús urbano de Navalcarnero.
 Línea 1 del autobús urbano de Arganda del Rey.
 Línea 1 del autobús urbano de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.
 Línea 1 del Transporte Urbano de Ponferrada.
 Línea 1 de EMTUSA Gijón.

Estados Unidos 
 Línea 1 del metro de Nueva York.

Francia 
 Línea 1 del Metro de Marsella.
 Línea 1 del Metro de París.

México 
 Línea 1 del Metro de Ciudad de México.
 Línea 1 del Metro de Guadalajara.
 Línea 1 del Metrorrey.

Panamá 
 Línea 1 del Metro de Panamá.

Perú 
 Línea 1 del Metro de Lima.

Uruguay 
 Línea 1 de ómnibus de Montevideo (fuera de servicio).
 Línea 1 de ómnibus de Maldonado.

Venezuela 
 Línea 1 del Metro de Caracas.
 Línea 1 del Metro de Valencia.